Анатолий Николаевич Талалаев: Талалаев, Анатолий Николаевич (1928—2001) — советский и российский юрист.
 Талалаев, Анатолий Николаевич (1929—1989) — советский и российский художник.